

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa 
 Stodoły – część miasta Rybnik
 Stodoły – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow, mogileńskim, w gminie Strzelno

Zobacz też 
 stodoła
 Stodoły-Wieś
 Stodoły-Kolonie